El Torneo Federal C 2017 fue la tercera edición de dicho certamen, organizado por el Consejo Federal, órgano interno de la Asociación del Fútbol Argentino.

Participaron del mismo los clubes ganadores de sus respectivas ligas regionales, y también algunos que ocuparon el segundo o tercer puesto. En algunos casos los equipos campeones decidieron ceder su plaza por cuestiones económicas o porque ya participaban de un torneo de una categoría superior, y fueron reemplazados por otros.

Finalizado el torneo, hubo dieciséis ascendidos al Torneo Federal B 2017.

Ascensos y descensos

Sistema de disputa 
El torneo contó con dos etapas:

 Etapa clasificatoria:
Se dividió geográficamente a los 310 equipos clasificados en 11 regiones de acuerdo a la regionalización en el Torneo Federal B. Dentro de cada región, se los subdividió en zonas de 3 y 4 equipos de acuerdo a la cantidad de participantes (total: 82 zonas, 64 y 18 respectivamente). De acuerdo a la cantidad de participantes por zona, clasificaron a la Etapa Final todos los primeros y algunos de los mejores segundos y terceros.

 Etapa final:
En las regiones Patagónica Sur, Patagónica Norte, Cuyo 1 y Litoral Sur la Primera Fase fue disputada por todos los clasificados a la etapa final por el sistema de eliminación directa a doble partido, uno en cada sede, cuyos clasificados se enfrentaron desde la Segunda Fase en adelante en tanto determinar los ascensos correspondientes. Por su parte, en las regiones Pampeana Sur, Pampeana Norte, Cuyo 2, Centro 1, Centro 2, Norte y Litoral Norte la Primera Fase fue disputada solo por los clasificados como segundos y terceros de cada zona por el sistema de eliminación directa a doble partido, uno en cada sede, a los cuales se sumaron los primeros a partir de la Segunda, desarrollándose el resto de las fases de igual manera hasta determinar los ascensos correspondientes. Por su parte, todos los perdedores de finales obtuvieron el derecho a participar del Torneo Federal C 2018.

 Ascensos por región:
Las regiones Patagónica Sur, Patagónica Norte, Cuyo 1, Cuyo 2, Centro 1 y Centro 2 determinaron un ascenso al Torneo Federal B 2017 cada una y las regiones Pampeana Sur, Pampeana Norte, Norte, Litoral Norte y Litoral Sur dos (total: 16 ascensos).

Equipos participantes

Distribución geográfica de los equipos

Etapa clasificatoria

Región Patagónica

Sub Región Sur 

Zona 1

Zona 2

Zona 3

Zona 4

Sub Región Norte 

Zona 1

Zona 2

Zona 3

Zona 4

Zona 5

Región Pampeana

Sub Región Sur 

Zona 1

Zona 2

Zona 3

Zona 4

Zona 5

Zona 6

Zona 7

Zona 8

Zona 9

Zona 10

Tabla de terceros

Sub Región Norte 

Zona 1

Zona 2

Zona 3

Zona 4

Zona 5

Zona 6

Zona 7

Zona 8

Zona 9

Zona 10

Tabla de terceros

Región Cuyo

Sub Región 1 

Zona 1

Zona 2

Zona 3

Zona 4

Sub Región 2 

Zona 1

Zona 2

Zona 3

Zona 4
 

 

Zona 5
 

Tabla de terceros

Región Centro

Sub Región 1 

Zona 1

Zona 2

Zona 3

Zona 4

Zona 5

Zona 6

Zona 7

Zona 8

Zona 9

Zona 10

Tabla de terceros

Sub Región 2 

Zona 1

Zona 2

Zona 3
 

Zona 4

Zona 5

Tabla de terceros

Región Norte 

Zona 1

Zona 2

Zona 3

Zona 4

Zona 5

Zona 6

Zona 7

Zona 8

Zona 9

Zona 10

Tabla de terceros

Región Litoral Norte 

Zona 1

Zona 2

Zona 3

Zona 4

Zona 5

Zona 6

Zona 7

Zona 8

Zona 9

Zona 10

Zona 11

Zona 12

Región Litoral Sur 

Zona 1

Zona 2

Zona 3

Zona 4

Zona 5

Zona 6

Zona 7

Tabla de terceros

Etapa final

Región Patagónica

Primera fase

Segunda fase

Tercera fase 
{| cellspacing="0" style="background: #EBF5FF; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%;" width=75%
|- bgcolor=#006699 style="color:white;"
!width=35% align="right" | Local - Vuelta
!width=15% align="center" | Global
!width=35% align="left" | Local - Ida
!width=10% align="center" | Ida
!width=10% align="center" | Vuelta
|-bgcolor=#4682B4
|colspan=5 align=center style="color:white;"|Sub región Sur
|-bgcolor=#F5FAFF
|align=right| Victoria (Río Grande) || align=center| 1 - 2 || bgcolor=#90ee90| Olimpia Juniors || align=center| 1 - 1 || align=center| 0 - 1 
|-bgcolor=#4682B4
|colspan=5 align=center style="color:white;"|Sub región Norte
|-bgcolor=
|align=right bgcolor=#90ee90| Juan José Moreno (Puerto Madryn) || align=center| 3 - 1 || Pacífico (Neuquén) || align=center| 0 - 1 || align=center| 3 - 0

Región Pampeana

Primera fase

Segunda fase

Tercera fase

Cuarta fase 
{| cellspacing="0" style="background: #EBF5FF; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%;" width=75%
|- bgcolor=#006699 style="color:white;"
!width=35% align="right" | Local - Vuelta
!width=15% align="center" | Global
!width=35% align="left" | Local - Ida
!width=10% align="center" | Ida
!width=10% align="center" | Vuelta
|-bgcolor=#4682B4
|colspan=5 align=center style="color:white;"|Sub región Sur
|-bgcolor=#F5FAFF
|align=right bgcolor=#90ee90| Huracán (Ingeniero White) || align=center| 4 - 3 || El Porvenir (San Clemente) || align=center| 2 - 1 || align=center| 2 - 2
|-bgcolor=
|align=right| Costa Brava || align=center| 1 - 3 || bgcolor=#90ee90| Independiente (Tandil) || align=center| 1 - 2 || align=center| 0 - 1 
|-bgcolor=#4682B4
|colspan=5 align=center style="color:white;"|Sub región Norte
|-bgcolor=#F5FAFF
|align=right| Agrupación Deportiva Infantil Platense || align=center| (4) 2 - 2 (5)  || bgcolor=#90ee90| Atlético Baradero || align=center| 1 - 2 || align=center| 1 - 0
|-bgcolor=
|align=right bgcolor=#90ee90| Sports Salto || align=center| 4 - 3 || Colonial Ferré || align=center| 2 - 1 || align="center"| 2 - 2

Región Cuyo

Primera fase 
<center>

</center>

Segunda fase 
<center>

</center>

Tercera fase 
<center>

</center>

Cuarta fase 
{| cellspacing="0" style="background: #EBF5FF; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%;" width=75%
|- bgcolor=#006699 style="color:white;"
!width=35% align="right" | Local - Vuelta
!width=15% align="center" | Global
!width=35% align="left" | Local - Ida
!width=10% align="center" | Ida
!width=10% align="center" | Vuelta
|-bgcolor=#4682B4
|colspan=5 align=center style="color:white;"|Sub región 2
|-bgcolor=#F5FAFF
|align=right| La Libertad || align=center| 2 - 3 || bgcolor=#90ee90| Andes FBC || align=center| 1 - 2 || align=center| 1 - 1

Región Centro

Primera fase 
<center>

</center>

Segunda fase 
<center>

</center>

Tercera fase 
<center>

</center>

Cuarta fase 
<center>

</center>

Quinta fase 
{| cellspacing="0" style="background: #EBF5FF; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%;" width=75%
|- bgcolor=#006699 style="color:white;"
!width=35% align="right" | Local - Vuelta
!width=15% align="center" | Global
!width=35% align="left" | Local - Ida
!width=10% align="center" | Ida
!width=10% align="center" | Vuelta
|-bgcolor=#4682B4
|colspan=5 align=center style="color:white;"|Sub región 1
|-bgcolor=#F5FAFF
|align=right| Independiente (Fernández) || align=center| 1 - 4 || bgcolor=#90ee90| Central Argentino (La Banda) || align=center| 1 - 1 || align=center| 0 - 3
|-bgcolor=#4682B4

Región Norte

Primera fase 
<center>

</center>

Segunda fase 
<center>

</center>

Tercera fase

Cuarta fase 
{| cellspacing="0" style="background: #EBF5FF; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%;" width=75%
|- bgcolor=#006699 style="color:white;"
!width=35% align="right" | Local - Vuelta
!width=15% align="center" | Global
!width=35% align="left" | Local - Ida
!width=10% align="center" | Ida
!width=10% align="center" | Vuelta
|-bgcolor=#F5FAFF
|align=right| Unión Güemes || align=center| 2 - 5 || bgcolor=#90ee90| Deportivo Aguilares || align=center| 0 - 5 || align=center| 2 - 0
|-bgcolor=
|align=right bgcolor=#90ee90| Los Cachorros (Salta) || align=center| 2 - 0 || San Francisco Bancario || align=center| 0 - 0 || align=center| 2 - 0

Región Litoral Norte

Primera fase

Segunda fase 
<center>

</center>

Tercera fase 
<center>

</center>

Cuarta fase 
<center>
{| cellspacing="0" style="background: #EBF5FF; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%;" width=75%
|- bgcolor=#006699 style="color:white;"
!width=35% align="right" | Local - Vuelta
!width=15% align="center" | Global
!width=35% align="left" | Local - Ida
!width=10% align="center" | Ida
!width=10% align="center" | Vuelta
|-bgcolor=#F5FAFF
|align=right bgcolor=#90ee90| Huracán (Las Breñas) || align=center| (5) 0 - 0 (4) || 1.º de Mayo (Formosa) || align=center| 0 - 0 || align=center| 0 - 0
|-bgcolor=
|align=right| Comunicaciones (Mercedes) || align=center| (6) 1 - 1 (7) || bgcolor=#90ee90| Central Goya || align=center| 0 - 1 || align=center| 1 - 0 

</center>

Región Litoral Sur

Primera fase

Segunda fase 
<center>

</center>

Tercera fase 
<center>
{| cellspacing="0" style="background: #EBF5FF; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%;" width=75%
|- bgcolor=#006699 style="color:white;"
!width=35% align="right" | Local - Vuelta
!width=15% align="center" | Global
!width=35% align="left" | Local - Ida
!width=10% align="center" | Ida
!width=10% align="center" | Vuelta
|-bgcolor=#F5FAFF
|align=right bgcolor=#90ee90| Arsenal (Viale) || align=center| 3 - 2 || Unión (Totoras) || align=center| 1 - 2 || align=center| 2 - 0
|-bgcolor=
|align=right bgcolor=#90ee90| Juventud Pueyrredón || align=center| (5) 5 - 5 (4) || Santa María de Oro || align=center| 1 - 2 || align=center| 4 - 3 

</center>

Véase también 
 Copa Argentina 2016-17
 Primera División 2016-17
 Primera B Nacional 2016-17
 Primera B 2016-17
 Primera C 2016-17
 Primera D 2016-17
 Torneo Federal A 2016-17
 Torneo Federal B 2017

Referencias

Enlaces externos 
 Sitio Oficial de AFA
 Ascenso del Interior
 Interior Futbolero
 Solo Ascenso
 Torneos Argentinos

Fútbol en Argentina en 2017
Torneo Federal C